Нуева Либертад има више значења:

 Нуева Либертад (Акакојагва), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуева Либертад (Акала), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуева Либертад (Аматенанго де ла Фронтера), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуева Либертад (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуева Либертад (Ла Конкордија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуева Либертад (Чијапа де Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуева Либертад (Фронтера Комалапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуева Либертад (Ла Грандеза), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуева Либертад (Уистла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуева Либертад (Ла Индепенденсија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуева Либертад (Мазапа де Мадеро), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуева Либертад (Мотозинтла), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуева Либертад (Окосинго), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуева Либертад (Ел Порвенир), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуева Либертад (Силтепек), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуева Либертад (Тапачула), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуева Либертад (Ла Тринитарија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуева Либертад, Ел Колорадо (Ла Тринитарија), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуева Либертад (Зимол), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Нуева Либертад (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику